Шейх ( شيخ шайх) — старий, старець, старійшина, старший, старшина, староста, світський або духовний керівник і пастир. 

Особи:
 Шейх Діабате (Cheick Diabaté): Шейх Діабате  — малійський музикант; Шейх Діабате ( 1988) — малійський футболіст 
 Шейх Діабате (футболіст) (Cheick Tidiane Diabaté, 25 квітня 1988) — малійський футболіст , нападник клубу «Бордо».
 Алаі шейх (†1550) — один з керівників махдистів в Індії в 1547-1550 роках. 

Інше:

 Шарм-еш-Шейх (شرم الشيخ) — місто в Єгипті і туристичний центр на Червоному морі . 
 Шейх уль-іслам ("старійшина ісламу") — почесний титул, що спорадично застосовувався починаючи з Х ст. до того чи іншого факіха чи суфія 
 21618 Шейх (21618 Sheikh) — астероїд головного поясу 
 Кафр-еш-Шейх (губернаторство) (Кафр-ель-Шейх, كفر الشيخ‎) — губернаторство (мухафаза) в Арабській Республіці Єгипет . Адміністративний центр — місто Кафр-еш-Шейх .